Хај Појнт има више значења:
 Хај Појнт (округ Хернандо, Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Хај Појнт (округ Палм Бич, Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Хај Појнт (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина